Боевые награды:
 ;
 Награды России и СССР;
 .